Le redlining peut désigner:
une Annotation (dessin technique)
une pratique de discrimination raciale en aménagement urbain et les pratiques de la Federal Housing Administration pendant l'entre-deux-guerres)